Хо́канссон () — шведская фамилия. Известные носители:
 Хоканссон, Артур (1889—1947) — шведский шахматист.
 Хоканссон, Густаф (1885-1987) — известный как «стальной дед», внеконкурсный участник Велогонки Швеции 1951 г., опередивший прочих участников.
 Хоканссон, Кикки (1929—2011) — первая победительница конкурса Мисс Мира (1951).
 Хоканссон, Ларс-Эрик (род. 1950) — шведский кёрлингист.
 Хоканссон, Олле (род. 1956) — шведский кёрлингист и тренер.
 Хоканссон, Патрик (род. 1977) — шведский кёрлингист и тренер.
 Хоканссон, Стиг (1918—2000) — шведский кёрлингист.
 Хоканссон, Томас (род. 1957) — шведский, затем канадский кёрлингист.
 Хоканссон, Ула (род. 1945) — шведский певец, композитор и продюсер.
 Хоканссон, Улле (1927/28—2001) — шведский футболист.